Aaron Cook (zawodnik taekwondo) (ur. 1991) – brytyjski zawodnik taekwondo
 Aaron Cook (baseballista) (ur. 1979) – amerykański baseballista
 Aaron Cook (piłkarz) (ur. 1979) – walijski piłkarz
 Aaron Cook (polityk) – nauruański polityk

Przypisy